Erica Piccotti (Rome, 1999) is een Italiaanse celliste.

Piccotti studeerde eerst met Francesco Storino aan de Accademia Nazionale di Santa Cecilia, vanaf haar 14e aan de University of the Arts Bern en sinds 2017 met een beurs aan de Kronberg Academy. Ze heeft masterclasses bijgewoond met David Geringas, Julius Berger en Thomas Demenga.

In 2013 gaf de Italiaanse president Giorgio Napolitano haar het erecertificaat Alfiere della Repubblica voor buitengewone prestaties van jonge kunstenaars.

Ze won talrijke eerste prijzen op nationale en internationale wedstrijden, waaronder in 2014 in Zagreb speelde muziek bij de International Cello Competition Antonio Janigro, de tweede prijs op het Internationale Johannes Brahms Competition in 2017, op het programma Jeugd in Neurenberg en NYIAA Concurrentie met een concert in Carnegie Hall in New York.

Ze trad op op het Alfredo Piatti International Cello Festival, het Rome Chamber Music Festival, het Chigiana International Festival en het Festival dei Due Mondi in Spoleto.

Als solist speelde ze onder andere met "I Solisti di Zagabria", "Orchestra Pomeriggi Musicali", "Symphonic Orchestra Abruzzese", "Symfonisch Orkest van de Estado del México", "Orquestra Jovem Vale Música".

Piccotti werkte onder anderen met Antonio Meneses, Augustin Dumay, Julius Berger, Mario Brunello, Bruno Canino, Salvatore Accardo en Andrea Lucchesini.

Weblinks 
 Website Erica Piccotti

Italiaans cellist